33-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 33-я параллель северной широты
 33-я параллель южной широты

См. также 
 33-й меридиан восточной долготы
 33-й меридиан западной долготы